Marcellina kan syfta på:

Personer 
Marcellina (gnostiker)

Geografi

Italien 

 Marcellina, Lazio, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Marcellina, Cosenza, ort, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar